Андреа Беглі — британська співачка.
 Ед Беглі — американський актор, лауреат премії «Оскар».
 Ед Беглі молодший — американський актор.
 Луї Беглі — американський письменник та адвокат.
 Сара Беглі (1806—1889) — американська робітнича лідерка у Новій Англії протягом 1840-х років.

Беглі — місто, штат Айова
 Беглі — місто, штат Міннесота
 Беглі — місто в окрузі Оконто, штат Вісконсин
 Беглі — селище, штат Вісконсин